Zijkanaal C (Noord-Holland), een zijkanaal van het Noordzeekanaal
Zijkanaal C (Terneuzen), een zijkanaal van het Kanaal Gent-Terneuzen